1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

13. stoletje | 14. stoletje | 15. stoletje | 16. stoletje | 17. stoletje | 18. stoletje | 19. stoletje 

 Druga stoletja  

Šestnajsto stoletje obsega leta od 1501 do vključno 1600. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1500 do 1599.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po šestnajstem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja